Бојс има више значења:
 Бојс (Вирџинија)
 Бојс (Луизијана)